Сонячний зайчик — відбитий сонячний промінь, падаючий на яку-небудь дзеркальну поверхню; відблиск.

 Сонячний зайчик (мультфільм) — мультфільм Амена Хайдарова (1975).
 Сонячний зайчик (фільм) — фільм Алли Сурикової (1971).
 Сонячний зайчик (нагорода) — ЛГБТ-програма кінофестивалю «Молодість» в Україні.

Див. також 
 Сонячний вітер
 Сонячний спалах
 Сонячний елемент